

Noms communs
 Un seuil est la base d'une porte, généralement marquée par une pierre.
 Un seuil est une valeur limite, notamment en statistiques.  En toxicologie et en écotoxicologie des seuils désignent les limites au-delà desquelles certains effets toxiques (ou la mort pour le dernier seuil) apparaissent. Certaines normes environnementales se réfèrent à ces seuils.
 Un seuil est un ouvrage ou une embacle naturelle situé en travers du lit d'une rivière ou une section moins profonde et moins large d'une rivière.
 Un seuil est en géographie une zone de contact et de circulation entre deux bassins ou régions, à l'image d'un col.
 Le seuil décalé d'une piste d'aéroport correspond en aviation au commencement et à la fin de la piste.
 En sciences, un effet de seuil désigne l'apparition d'un phénomène à partir d'une certaine valeur d'une variable.
 Dans le domaine maritime, un seuil peut être un ouvrage artificiel se trouvant en travers de l'entrée d'un bassin, ce peut être également le haut-fond naturel dans un chenal d'accès.
 Un seuil de connaissance est un groupe de concepts qui, une fois compris, transforment la perception d'un sujet, d'un phénomène ou d'une expérience donnés.

Toponymes
 Seuil est une commune française située dans le département des Ardennes.
 Le Seuil est un hameau de l'ancien village de Troins, aujourd'hui intégré dans la commune de Saint-André-les-Alpes
 Le seuil de Naurouze (ou seuil du Lauragais) est un col du sud-ouest de la France situé sur la ligne de partage des eaux entre l’océan Atlantique et la mer Méditerranée.
 Le seuil du Poitou est un plateau du département de la Vienne séparant les Bassins parisien et aquitain d'une part et les Massifs armoricain et central d'autre part.
 Seuil-d'Argonne est une commune française, située dans le département de la Meuse.
 Le château du Seuil est une propriété vinicole en territoire d'appellation « Graves » situé à Cérons dans le département de la Gironde. 
 Le château du Seuil est une propriété vinicole en territoire d'appellation « Coteaux d'Aix-en-Provence » situé à Puyricard dans le département des Bouches-du-Rhône.

Patronymes 
 Pierre de Chertemps, Chevalier du Seuil, fut intendant en France sous l’Ancien Régime.
 Augustin Du Seuil (ou Duseuil), relieur français du .

Cinéma 
 Au seuil de la vie est un film suédois d'Ingmar Bergman, sorti en 1958.

Littérature 
 Les éditions du Seuil sont une maison d'édition française.
 Seuils est un livre de Gérard Genette, paru en 2002 dans la collection Points Essais, éditions du Seuil.